Urbancic oder Urbančič ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Urbancic (1925–2021), österreichische Kostümbildnerin und Bühnenbildnerin
 Josipina Urbančič, verheiratete Josipina Toman (1833–1854), slowenische Schriftstellerin
 Marjan Urbančič (* 1964), jugoslawischer Skispringer
 Melitta Urbancic geb. Grünbaum (1902–1984), österreichisch-isländische Sprachwissenschaftlerin, Schauspielerin und Künstlerin
 Nataša Urbančič (1945–2011), jugoslawische Speerwerferin
 Sibyl Urbancic (* 1937), österreichisch-isländische Musikerin und Pädagogin
 Victor Urbancic (1903–1958) österreichisch-isländischer Musikwissenschaftler, Pädagoge und Musiker

Siehe auch:
 Urbantschitsch